Египетските езици са подсемейство на афро-азиатскто езиково семейство.

Единствените членове са древният египетски език (в това число демотическият език) и произхождащият от него коптски език. Те отдавна са излезли от масова употреба, както устно, така и писмено. Само коптският се е съхранил като език за литургия в Коптската православна църква.

Развитието на групата се разделя на 6 основни периода:
 Архаичен египетски език (до 2600 г. пр.н.е.)
 Староегипетски език (2600 г. пр.н.е. – 2000 г. пр.н.е.)
 Средноегипетски език (2000 г. пр.н.е. – 1300 г. пр.н.е.)
 Късен египетски език (1300 г. пр.н.е. – 700 г. пр.н.е.)
 Демотически египетски език (7 век пр.н.е. – 5 век)
 Коптски език (4 век – 14 век)

Афро-азиатски езици
Езици в Египет